Bondini ist der Familienname folgender Personen:

 Caterina Bondini (1757–?), deutsche Opernsängerin, Frau von Pasquale Bondini, Mutter von Marianna Bondini 
 Marianna Bondini (1780–1813), deutsche Opernsängerin
 Pasquale Bondini (1737–1789), deutscher Opernsänger (Bass) und Operndirektor